Les Obagues és una obaga del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Claverol, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Sossís.

Es troba al sud-oest de Sossís, a l'esquerra de la Noguera Pallaresa i del Canal de Sossís, al nord-oest de l'Obac de Claverol i de les Vinyes.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Obagues, Sossís
Obagues